

Sciences et techniques 
 ASPERA ou Aspera est l'acronyme d' (« Espace européen de la recherche sur les astroparticules »), un réseau européen de recherche en physique des astroparticules.
 En taxonomie, les mots asper, aspera et asperum (masculin, féminin et neutre) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales de goût âpre ou de contact rugueux (parfois, munies de piquants). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : asper, aspera, asperum.

Sciences humaines et sociales 
 En latin, les mots asper, aspera et asperum sont trois déclinaisons, notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre (aspera est aussi l'accusatif pluriel neutre) d'un adjectif signifiant « âpre, rugueux ».

Culture et société 
  ou  est une locution latine signifiant « Vers les étoiles à travers les difficultés ». Elle sert de devise (notamment à l'État du Kansas) et c'est aussi le titre d'une chanson du groupe français de heavy metal Auspex.

Musique 
 Aspera Hiems Symfonia est le premier album studio du groupe norvégien de black metal symphonique Arcturus, sorti en 1996.
 Les Quinze Études de virtuosité « Per aspera » sont un cycle de pièces d'étude pianistique de Moritz Moszkowski.

Patronyme 

 , un grammairien latin du  ;
 Israel Asper (1932-2003), un magnat canadien des médias, fondateur de Canwest ;
 Mattias Asper (1974-), un footballeur suédois.

Toponyme 
 Asper est une section de la commune de Gavere (province de Flandre-Orientale, Belgique).

Notes et références 

Épithète spécifique